ADG est un sigle qui peut signifier :
 Alliance de gauche, un parti politique genevois ;
 Automated Deduction in Geometry, une conférence d'informatique sur la déduction automatique en géométrie ;
 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone de Belgique.

ADG est un code qui peut signifier :
 .

A.D.G. peut faire référence à :
 A.D.G., un écrivain et journaliste français, de son vrai nom Alain Fournier.